Betrideildin (od roku 2018) je nejvyšší fotbalovou ligovou soutěží na Faerských ostrovech. Dříve se jmenovala 1. deild (do roku 2005), Formuladeildin (2006–2008) a poté Vodafonedeildin (2009–2011).

Je pořádaná Faerskou fotbalovou asociací (faersky Fótbóltssamband Føroya). Nižší fotbalovou soutěží je 1. deild.

Nejlepší kluby v historii - podle počtu titulů

Vítězové jednotlivých ročníků 
Pozn.: zlatá hvězda znamená zisk 10 titulů, dvě zlaté hvězdy zisk 20 titulů atd.
Zdroj:

Odkazy

Reference

Související články 
 Fotbalový pohár Faerských ostrovů

Fotbalové soutěže na Faerských ostrovech
Fotbalové ligové soutěže